In economia, esistono diverse nozioni di diversificazione:
Diversificazione – strategia aziendale, incentrata sulla crescita tramite lo sviluppo di nuovi prodotti o l'ingresso in nuovi mercati;
Diversificazione – del rischio di portafoglio, volta a ridurre la volatilità del rendimento di un portafoglio di attività finanziarie.

Pagine correlate
Diversità